Midnight Express (engl. für Mitternachtsexpress) steht für:

 12 Uhr nachts – Midnight Express, US-amerikanisch-britischer Film von Alan Parker (1978)
 The Midnight Express, Wrestling-Tag-Team